Thuggin' Under the Influence (T. U. I.) — дебютний незалежний альбом американського репера Young Jeezy, що вийшов 31 серпня 2001 року під сценічним псевдонімом «Lil' J».

Список композицій

Посилання 
 

Музичні альбоми 2001
Музичні альбоми за алфавітом